Il Jim Brown Trophy , assegnato per la prima volta nel 1991, premia il miglior running back del football universitario, assegnato dal Touchdown Club of Columbus. Deve il suo nome all'ex giocatore di football americano Jim Brown, indotto nella Pro Football Hall of Fame nel 1971.

Albo d'oro
 1991 - Vaughn Dunbar, Indiana
 1992 - Marshall Faulk, San Diego State
 1993 - Brent Moss, Wisconsin
 1994 - Rashaan Salaam, Colorado
 1995 - Eddie George, Ohio State
 1996 - Troy Davis, Iowa State
 1997 - Ricky Williams, Texas
 1998 - Ricky Williams, Texas
 1999 - Ron Dayne, Wisconsin
 2000 - LaDainian Tomlinson, TCU
 2001 - Luke Staley, BYU
 2002 - Larry Johnson, Penn State
 2003 - Chris Perry, Michigan
 2004 - Adrian Peterson, Oklahoma
 2005 - Reggie Bush, USC
 2006 - Darren McFadden, Arkansas
 2007 - Darren McFadden, Arkansas
 2008 - Shonn Greene, Iowa
 2009 - Toby Gerhart, Stanford
 2010 - LaMichael James, Oregon
 2011 - Montee Ball, Wisconsin
 2012 - Montee Ball, Wisconsin
 2013 - Andre Williams, Boston College
 2014 - Melvin Gordon, Wisconsin
 2015 - Dalvin Cook, Florida State

Collegamenti esterni 
 

Premi di football americano